Белошейкин:
 Белошейкин, Евгений Владимирович (1966—1999) — советский хоккеист.

 Белошейкина, Анна Николаевна (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.